Nizhnegorsky , ,  es una ciudad situada en la parte noreste de la península de Crimea, en la extensa llanura que cubre todo el norte. Es el centro administrativo del Raión de Nizhnegorsky dentro de la República de Crimea.

Notas

Referencias 

Localidades de Crimea